Miasma je původně starořecký pojem (μίασμα) pro znečištění ovzduší.

Věda a mytologie 
 Miasma (řecká mytologie) – nakažlivá moc, jež žije vlastním životem
 Teorie miasmatu – teorie zkaženého vzduchu, již překonaná, odůvodňující výskyt závažných infekčních chorob
 Miasma (homeopatie) – teorie vycházející z homeopatie, vysvětlující příčiny chronických onemocnění

Umění 
 Miasma – název páté písně v hudebním albu Prequelle heavymetalové hudební skupiny Ghost z roku 2018
 Miasma (album The Black Dahlia Murder) – hudební album death metalové kapely The Black Dahlia Murder z roku 2005, obsahuje i stejnojmennou píseň
 Miasma (album Bevis Frond) – hudební album rockové kapely The Bevis Frond z roku 1987
 Miasma (EP Hecate Enthroned) – hudební EP metalové kapely Hecate Enthroned z roku 2001
 Miasma (kanadská hudební skupina) – kanadská blackmetalová kapela
 Miasma (rakouská hudební skupina) – rakouská deathmetalová kapela
 Miasma (řecká hudební skupina) – řecká blackmetalová kapela

Externí odkazy